Per ferrovia Salerno–Avellino s'intende una relazione passeggeri Trenitalia che utilizza:
 la linea Salerno–Mercato San Severino
 la tratta Mercato San Severino–Avellino della linea Cancello–Avellino